Dann est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jack Dann (1945-), écrivain américain de science-fiction, de fantasy et d'horreur ;
 Laurie Dann (1957-1988), meurtrière américaine ;
 Mary Dann (1923–2005) et Carrie Dann (1932–2021), sœurs amérindiennes issues du peuple Shoshones, éleveuses, leaders spirituels et militantes des droits des Amérindiens ;
 Scott Dann (1987-), footballeur anglais.

Pseudonyme 

 Georgie Dann, de son vrai nom Georges Mayer Dahan (1940-2021), chanteur français.

Divers 
 Wimm Bill Dann, entreprise agroalimentaire russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme américain